Гаммарбю () — футбольний клуб з міста Стокгольм.
 Гаммарбю () — хокейний клуб з міста Стокгольм.
 Гаммарбю () — хокейний клуб (хокей з м'ячем) з міста Стокгольм.

Багатозначні терміни